Qaqqarsuup Ataa bezeichnet:
 Qaqqarsuup Ataa (Bucht, Qaqortoq, nördlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaqqarsuup Ataa (Bucht, Qaqortoq, südlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland